Ports puede referirse a:

 Ports, tipo de ficheros
 Ports (Indre y Loira), comuna francesa.
 La comarca valenciana de los Puertos de Morella, también conocida como Els Ports.